Ремо Калапсо (, 11 октября 1905, Палермо — 21 мая 1975, Рим) — итальянский шахматист, шахматный композитор и шахматный журналист. Национальный мастер с 1924 г. Участник чемпионатов Италии, двух сильных международных турниров, шахматной олимпиады в составе сборной Италии.

Сотрудничал с журналом «L'Italia Scacchistica».

Вырос в шахматной семье. Дед шахматиста Кателло Калапсо был достаточно сильным практиком и проблемистом.

Отец шахматиста Паскуале Калапсо был профессором математики Мессинского университета.

В доме Калапсо приобщился к шахматам другой известный итальянский мастер В. Нестлер.

В 1920-х гг. также играл по переписке.

Жил в Мессине, Реджо-ди-Калабрии, Катанье, с середины 1930-х гг. жил в Риме.

Продолжал выступать в соревнованиях даже в пожилом возрасте. С его участием в венецианском турнире 1967 г. связан забавный эпизод. Чемпион мира Т. В. Петросян вспоминал:«Я … не особенно расстроился после ничьей с 65-летним итальянцем Калапсо, шахматистом, прямо скажу, не международного класса. — Как это Вы умудрились сделать с ним ничью?! — воскликнул Д. Яношевич. — Я покажу Вам, как надо играть с аутсайдерами.Через день состоялась партия Калапсо — Яношевич. К 20-му ходу у черных недоставало всего ферзевого фланга, а вскоре югославский гроссмейстер признал себя побежденным».

Спортивные результаты

Литература 
 SPINA, Santo Daniele, Indice bio-bibliografico degli scacchisti attivi in Sicilia (1500—1959) in Scacchi e Scienze Applicate, fasc. 24 (2004), Venezia, maggio 2005, p. 31.
 SPINA, Santo Daniele, Giocatori siciliani 1500—1975, aprile 2011, pp. 85-86.
 GERMANA', Fabio Massimiliano — Breve storia degli scacchi a Messina, 2011.

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Италии
Шахматные композиторы Италии